Daniel Schmidt (piłkarz)
 Daniel Schmidt (reżyser)

Zobacz też 
 Daniel Schmid